Борон може да се односи на:

 Борон (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Борон (Територија Белфор), насељено место у Француској, у департману Територија Белфор